Die Thalgo Australian Women’s Hardcourts 2002 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2002. Das Hartplatzturnier fand vom 28. Dezember 2001 bis 5. Januar 2002 in Gold Coast statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
2002